Valdemar Schmidt kan syfta på:

 Valdemar Schmidt (arkeolog) (1836–1925), dansk egyptolog 
 Valdemar Schmidt (arkitekt)  (1864–1944), dansk arkitekt